NV poate fi:

 Naamloze vennootschap, echivalentul olandez pentru Societate cu răspundere limitată (SRL)
 Nord-Vest, direcție cardinală
 Nevada, codul poștal al acestui stat SUA

Legături externe 
  „NV” la acronymfinder.com